NCW, sigle composé des trois lettres N, C et W, peut faire référence à :
 nanocellulose whiskers ou nanowhiskers de cellulose, une des formes de nanocellulose ;
 Northern Championship Wrestling, une fédération de lutte Québécoise ;
 Network Centric Warfare, un concept popularisé sous le nom de guerre en réseau.